Snapper Island ist der Name folgender Inseln in Australien:

 Snapper Island (New South Wales), im Hafen von Sydney
 Snapper Island (Queensland), in der Mündung des Daintree River in Queensland